Rudolfspitz steht für

 den Burgstall Rudolfspitz in Oberösterreich
 den Rudolftoppen, einen Berg auf der norwegischen Insel Jan Mayen.